FOCAL steht für:
 FOCAL (HP-41) (für Forty One CAlculator Language) auf programmierbaren Taschenrechnern von Hewlett-Packard (HP)
 FOCAL (PDP) (für FOrmular CALculator), insbesondere FOCAL-69, Programmiersprache für die PDP-Reihe der Firma Digital Equipment Corporation

Focal steht für:
 Focal JMlab, Lautsprecherhersteller aus Frankreich

Abkürzung